Il singolare del torneo di tennis Pacific Coast Championships 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John McEnroe che ha battuto in finale Brad Gilbert 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 John McEnroe (campione)
 Gene Mayer (primo turno)
 Eliot Teltscher (semifinali)
 Tim Mayotte (primo turno)

 Scott Davis (primo turno)
 Kevin Curren (quarti di finale)
 Paul McNamee (secondo turno)
 Brad Gilbert (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pacific Coast Championships 1984